Karwowski ist der Familienname der folgenden Personen:

 Antoni Karwowski (* 1948), polnischer Maler
 Marcin Karwowski (* 1991), polnischer Squashspieler